Bilboque är ett släkte av svampar. Bilboque ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bilboque